Amphoe Lang Suan (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der  Provinz Chumphon. Die Provinz Chumphon ist die nördlichste Provinz der Südregion von Thailand.

Geographie 
Amphoe Lang Suan wird von folgenden Amphoe begrenzt (vom Süden im Uhrzeigersinn aus gesehen):  Amphoe Lamae und Amphoe Phato der Provinz Chumphon province, Amphoe La-un der Provinz Ranong sowie Amphoe Sawi und Amphoe Thung Tako wiederum in Chumphon. Im Osten liegt der Golf von Thailand.

Der wichtigste Fluss des Landkreises ist der Mae Nam Lang Suan (Lang-Suan-Fluss).

Geschichte 
Lang Suan war ursprünglich eine Stadt (Mueang), die direkt Bangkok unterstellt war. Während der Thesaphiban-Reformen gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam sie unter die Verantwortung vom Monthon Chumphon. Am 1. April 1932 wurde die Provinz aufgelöst, seine Distrikte wurden der Provinz Chumphon zugeordnet.

Symbole 
Der Wahlspruch des Landkreises lautet: Lang Suan, Stadt der Früchte, Paddelboot-Rennen, Quelle der konservierten Durian, Königlicher Park.

Sehenswürdigkeiten 
 Der Park Somdet Phra Srinakarin Chumphon ()
 Die Khao-Ngoen-Höhle ( - Silberberg-Höhle) und der Haeo-Lom-Wasserfall ()

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Lang Suan besteht aus 13 Unterbezirken (Tambon), die weiter in 147 Dörfer (Muban) gegliedert sind.

Lokalverwaltung 
Lang Suan ist eine Stadt (Thesaban Mueang) im Bezirk. Sie besteht aus dem gesamten Tambon Lang Suan und Teilen der Tambon Khan Ngoen, Pho Daeng, Laem Sai und Wang Tako.

Paknam Lang Suan ist eine Kleinstadt (Thesaban Tambon), sie besteht aus dem gesamten Tambon Pak Nam.

Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zu Amphoe Lang Suan von amphoe.com (auf Thai)

Lang Suan